Hermelin har flere betydninger:

 Lækatten (Mustela erminea), især i vinterpels
 Hermelin (pels) – denne pels som pelsværk
 Hermelin (heraldik) – denne pels i heraldikken
 Hermelinkanin – en kaninrace